Нову-Репартименту () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Тукуруи. Население составляет  62 050 человек на 2010 год. Занимает площадь 15 398,720 км². Плотность населения — 4,03 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 70 835 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 207.358.994,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.399,91 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,626 (данные: Программа развития ООН).

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 4 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара